El nombre Vitiaz, puede referirse a:
 Marina rusa 

Vitiaz, corbeta de la Marina imperial rusa, que efectuó un viaje de circunnavegación (1886-1889);
Vitiaz, corbeta de la Marina imperial rusa, que efectuó una doble circunnavegación (1870 - 1883-1885);
Vitiaz, buque de investigación oceanográfica ruso, hoy sede de un Museo oceanográfico en Kaliningrado.
Vitiaz, batiscafo de la Marina rusa que en 2020 estableció un nuevo récord de profundidad en la fosa de las Marianas.

 Vehículos
Vitiaz, vehículo oruga ruso destinado al transporte en regiones climáticas difíciles,
Vitiaz, vehículo oruga ruso de transporte.

 Aeronáutica
Vitiaz, primer avión cuatrimotor del mundo, diseñado por Ígor Ivánovitch Sikorsky en la primavera de 1913; 

 Lingüística
Lenguas Vitiaz, grupo de lenguas austronesias habladas en las islas del sudeste asiático, en algunas del Pacífico y en algunas regiones del continente asiático.

 Geografía
Estrecho de Vitiaz, estrecho entre la isla de Nueva Bretaña y la península de Huon, en el noroeste de Papúa Nueva Guinea.

 Deportes
Vityaz Podolsk, equipo ruso de hockey sobre hielo que compite en la Kontinental Hockey League.